Burnakovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Jaroslavl'
 Burnakovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Kostroma
 Burnakovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Nižnij Novgorod